Pony-Express bzw. Pony Express bezeichnet:
 einen historischen US-amerikanischen Post-Kurierdienst per Pferd, siehe Pony-Express
 einen Film von Jerry Hopper, siehe Pony-Express (Film)
 eine US-amerikanische Fernsehserie, siehe Pony Express (Fernsehserie)
 ein Brettspiel, siehe Pony Express (Spiel)
 ein Lucky-Luke-Comic, siehe Der Pony-Express

Siehe auch:

it:Pony express